Guillena kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Guillena (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Guillena (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar